Галанин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Галактион, означающего по-гречески «молочный» (ср. Галактика).

Фамилия 
 Галанин, Дмитрий Дмитриевич (1857—1929) — российский советский педагог-исследователь, автор школьных пособий по арифметике.
 Галанин, Дмитрий Дмитриевич (1886—1978) — российский советский педагог-физик, автор работ по методике преподавания.
 
 Галанин, Михаил Дмитриевич (1915—2008) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН, профессор МФТИ.
 Галанин, Модест Иванович (1852—1896) — врач-гигиенист.
 Галанин, Николай Фёдорович (1893—1969) — советский учёный-медик, профессор, чл.-корр. АМН СССР
 Галанин, Юрий Петрович (род. 1951) — директор школы № 44 г. Калининграда, депутат Калининградской облдумы от КПРФ.
 Галанин, Павел Александрович (1887—1936) — советский государственный и политический деятель.
 Галанин, Сергей Юрьевич (род.1961) — рок-музыкант, певец, лидер группы СерьГа.

Кроме того 
 Галанин (пептид) — нейропептид.

Примечания